Премия «Люмьер» за лучшую операторскую работу () вручается ежегодно академией Люмьер, начиная с тринадцатой церемонии в 2008 году.

Победители и номинанты 
Победители вынесены первым, участники под ними.

2000-е

2010-е

2020-е

Ссылки 
 Lumières Award for Best Cinematography  at AlloCiné

Премия «Люмьер»
Премии за операторскую работу